A&M steht für:

 Andreas & Dr. Müller Verlagsbuchhandel, den österreichischen Zweig der Verlagsgruppe Weltbild
 Arts et Métiers ParisTech, eine Hochschule in Paris
 Agricultural and Mechanical University, Namenszusatz vieler Land-grant Universities in den Vereinigten Staaten
 A&M Records
 Hymns Ancient and Modern, ein Standard-Gesangbuch der Kirche von England 

AM